Вячесла́в Лавро́в:
 Лавров, Вячеслав Алексеевич (род. 1976) — российский режиссёр.
 Лавров, Вячеслав Васильевич (1958—2000) — советский и российский хоккеист; тренер.